Der Name Valeyres bezeichnet drei Gemeinden im Kanton Waadt, Schweiz:
Valeyres-sous-Montagny im Bezirk Yverdon
Valeyres-sous-Rances im Bezirk Orbe
Valeyres-sous-Ursins im Bezirk Yverdon